Cardano:
 Girolamo Cardano
 11421 Cardano
 Cardano al Campo
 Cardano (criptomoeda)

Desambiguações de topônimos